Le nom Brian Moore est porté par les personnes suivantes :
Brian Moore (1921-1999), un écrivain canadien d'origine irlandaise ;
Brian Moore (né en 1943), un homme politique américain ;
Brian Moore (né en 1962), un joueur de rugby à XV international anglais.

Voir aussi